

Кларкстон — місто, штат Джорджія
 Кларкстон — місто, штат Мічиган
 Кларкстон — місто, штат Юта
 Кларкстон — місто, штат Вашингтон